SKF (motorfiets), een motorfietsfabrikant uit Rusland
 SKF (kogellagerfabrikant), Svenska Kullagerfabriken AB, een kogellagerfabrikant uit Zweden, voorloper van het Volvo-concern
 SKF (korfbal), een korfbalvereniging uit Veenendaal
 SKF (tafeltennis), een tafeltennisclub uit Veenendaal
 SKF Helfort 15 Wien (nu SPC Helfort Wien geheten), een voetbalclub uit Wenen
 Surinaamse Korfbal Federatie, de officiële korfbalbond van Suriname